L'Oberliga peut désigner:
 le troisième niveau du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace.
 le troisième niveau du Championnat d'Autriche de hockey sur glace.
 avant l'inauguration de la Bundesliga en 1963, l'Oberliga représente le plus haut niveau du Championnat d'Allemagne de football (à partir la saison 2008-2009 l'Oberliga correspond à la cinquième division).